1/3 kan syfta på:

 ⅓ – en tredjedel
 1 mars
 3 januari (amerikanskt datumformat)